Херсонская епархия () — название церковно-административных структур ряда церквей:

 Херсонская епархия — древняя православная епархия Константинопольского Патриархата в Крыму.
 Херсонская епархия — епархия Православной церкви Украины (ранее — епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата).
 Херсонская епархия — епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.